

Patronyme

 Jean Baptiste Barbanègre (1775-1806), colonel du Premier Empire ;
 Joseph Barbanègre (1772-1830), général de brigade français, frère du précédent.

Toponyme

 Barbanègre quartier de Mulhouse.

Homonymie de patronyme